PTS ou Pts peut signifier :

Police 
 Police technique et scientifique

Monde des affaires 
  Pacific Telemanagement Services
  Public Television Service
  Swedish Post and Telecom Authority

Politique 
  :
 Argentine : Parti des travailleurs socialistes

Enseignement 
 Palmer Trinity School
 Pittsburgh Theological Seminary
 Princeton Theological Seminary

Religion 
  Protestant Truth Society
 Pali Text Society (PTS), société britannique créée en 1881 pour promouvoir  l'étude des anciens textes du bouddhisme écrits en langue pâli.

Sport automobile 
 Peugeot-Talbot Sport

Véhicule 
 PTS (véhicule amphibie)

Sciences 
 Gêne PTS (6-pyruvoyltetrahydropterine)
 Peroxisomal targeting signal
 Post-thrombotic syndrome
 Pay to surf
 Phoronix Test Suite
 Presentation time stamp
 Pseudoterminal
 Pure type system

Homonymie
Sigle de 3 caractères